Die Badminton-Weltmeisterschaft 2011 fand vom 8. bis 14. August 2011 in London, England, statt. Folgend die Ergebnisse im Herrendoppel.

Setzliste 
  Cai Yun / Fu Haifeng (Weltmeister)
  Mathias Boe / Carsten Mogensen (Viertelfinale)
  Jung Jae-sung / Lee Yong-dae (Halbfinale)
  Koo Kien Keat / Tan Boon Heong (Viertelfinale)
  Ko Sung-hyun / Yoo Yeon-seong (Vizeweltmeister)
  Markis Kido / Hendra Setiawan (2. Runde)
  Mohammad Ahsan / Bona Septano (Halbfinale)
  Alvent Yulianto / Hendra Gunawan (Achtelfinale)
  Hirokatsu Hashimoto / Noriyasu Hirata (Achtelfinale)
  Fang Chieh-min / Lee Sheng-mu (Achtelfinale)
  Chai Biao / Guo Zhendong (Achtelfinale)
  Naoki Kawamae / Shoji Sato (Achtelfinale)
  Ingo Kindervater / Johannes Schöttler (2. Runde)
  Hiroyuki Endo / Kenichi Hayakawa (Achtelfinale)
  Cho Gun-woo / Kwon Yi-goo (Achtelfinale)
  Mads Conrad-Petersen / Jonas Rasmussen (Viertelfinale)

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Endrunde

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2011 Herrendoppel
Weltmeisterschaft 2011
Weltmeisterschaft 2011/Herrendoppel
Sportveranstaltung im London Borough of Brent
Wembley Arena